Carlos Echeverría puede referirse a:

 Carlos Echeverría, al ciclista español nacido en 1940 cuyo nombre completo es Carlos Echeverría Zudaire.
 Carlos Echeverría, al director de cine argentino nacido en 1958 cuyo nombre completo es Carlos Alejando Echeverría.